Carlo Lodoli – religioso e architetto italiano
 Elisabetta Lodoli –  regista italiana
 Marco Lodoli – scrittore, giornalista e insegnante italiano

Pagien correlate

Lodolo